Il singolare dello Sarasota Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

James Blake era il detentore del titolo.

Sam Querrey ha battuto in finale Paolo Lorenzi 6–1, 6–7(3–7), 6–3.

Teste di serie

 James Blake (quarti di finale)
 Gō Soeda (secondo turno)
 Björn Phau (primo turno)
 Vasek Pospisil (secondo turno)

 Paolo Lorenzi (finale)
 Sam Querrey (Campioni)
 Wayne Odesnik (semifinali)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sarasota Open 2012